Albert II. ist der Name folgender Personen:

 Albert II. (Belgien) (* 1934), König der Belgier
 Albert II. (Bremen) (* um 1359/1360; † 1395), Erzbischof von Bremen
 Albert II. von Hohenberg (* um 1303; † 1359), Bischof von Freising, Konstanz und Würzburg
 Albert II. Krummendiek (* 1417/1418; † 1489), Bischof von Lübeck
 Albert II. (Monaco) (* 1958), monegassischer Fürst
 Albert II. (Namur) († um 1063), Graf von Namur
 Albert II. von Sachsen-Wittenberg (* um 1285; † 1342), Fürstbischof von Passau
 Albert II. von Störmede († um 1290), Truchsess der Herren von Lippe und Marschall von Westfalen
 Albert II. von Thurn und Taxis (* 1983), deutscher Unternehmer und Rennfahrer, siehe Albert von Thurn und Taxis (Unternehmer)